Баги́шево () — деревня в Апастовском районе Республики Татарстан. Входит в состав Черемшанского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от тюрко-татарского слова «багыш» (преподношение).

География 
Деревня расположена на реке Черемшан, в 34 км к западу от посёлка городского типа Апастово.

История 
Деревня основана не позднее 1646 года. В дореволюционных источниках известна также под названием Третий Черемшан. 

В 18 — 1-й половине 19 веков жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. 

В начале 20 века в Багишево функционировали мечеть, мектеб, 2 ветряные мельницы, кузница, 2 красильных заведения. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1492,5 десятины. 

В 1930–1958 годах деревня входила в колхоз «Алга», с 2011 года – в сельскохозяйственное предприятие «Свияга».

До 1920 года деревня входила в Больше-Тоябинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Тетюшского, с 1927 — Буинского кантонов ТАССР. С 10 августа 1930 года в Кайбицком, с 19 февраля 1944 года в Подберезинском, с 14 мая 1956 года в Кайбицком, с 1 февраля 1963 года в Буинском, с 4 марта 1964 года в Апастовском, с 19 апреля 1991 года в Кайбицком районах.

Население

Экономика 
Полеводство, мясо-молочное скотоводство.

Социальная инфраструктура 
Сельский клуб, библиотека, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
Мечеть.

Литература 

  
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Примечания 

Населённые пункты Апастовского района